L'absolutisme est un type de régime politique où « le détenteur d'une puissance attachée à sa personne, concentrant en ses mains tous les pouvoirs, gouverne sans aucun contrôle ».
 Pouvoir absolu (Executive Power) est un film américain réalisé par David L. Corley en 1997.
 Pouvoir absolu est un épisode de la série télévisée.

Voir aussi 
 

Pouvoir